Людмила Герценштейн (; ,  — , ) — немецкий архитектор. Наряду с Маргарете Шютте-Лихоцки считается ведущей женщиной-архитектором второй половины XX века в германоязычном мире.

Биография 
Выросла в Берлине, там же получила архитектурное образование. В 1929—1930 гг. стажировалась под руководством Александра Клейна, затем ассистировала Бруно Тауту в ходе работ по строительству жилого комплекса «Хижина дяди Тома» в районе Целендорф. В 1933 году защитила диплом под руководством Генриха Тессенова.

С 1945 года работала в отделе планирования Берлинского магистрата, принимала активное участие в разработке плана восстановления Берлина под руководством Ганса Шаруна. По проекту Герценштейн были построены первые сооружения в рамках этого плана — дома на Карл-Маркс-аллее, выдержанные в немецкой модернистской традиции 1920-х годов. После 1949 года работала в Восточном Берлине, в 1964—1971 гг. главный архитектор района Вайсензее. Опубликовала ряд статей по градостроительному планированию.

Людмиле Герценштейн принадлежит также детская сказка «Любопытный утёнок» (; 1945), изданная с иллюстрациями  и переиздающаяся по сей день.

Примечания 

Архитекторы Германии